Bockhorn (Friesland)
Bockhorn (Opper-Beieren)